Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2004 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2004) werd van 23 tot en met 31 oktober 2004 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg.

Michail Joezjny won het toernooi. Hij versloeg in de finale Karol Beck.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

* opgave

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
2004